

Geografia 
 Tielt-Winge – comune belga nelle Fiandre

Persone 
 Herluf Winge – zoologo danese
 Mårten Eskil Winge – pittore svedese celebre per i suoi dipinti sulla mitologia norrena
 Øjvind Winge – biologo e genetista danese
 Viktoria Winge – attrice e modella norvegese